Coko ima više značenja:
 Coko (Modena)
 Coko (Verona)